

Geografia 

 Angola – Stato dell'Africa

 Angola – città statunitense nello Stato federato dell'Indiana
 Angola – villaggio statunitense nello Stato federato di New York

Storia 

 Angola Portoghese – colonia dell'Impero portoghese dal 1575 al 1975
 Repubblica Popolare dell'Angola – nome ufficiale dell'Angola dal 1975 al 1992